10365 Kurokawa – asteroide della fascia principale
 Kurokawa-  stazione della metropolitana di Nagoya 
 Distretto di Kurokawa – uno dei distretti della prefettura di Miyagi, in Giappone

Persone 

 Kishō Kurokawa – architetto giapponese
 Takaya Kurokawa – calciatore giapponese
 Tomoka Kurokawa – attrice giapponese

Pagine correlate 

Kurosawa